Athanasia Perra – ex triplista greca
 Clara Perra – percussionista italiana
 Daniele Pario Perra – designer italiano
 Massimo Perra – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Pietro Nolasco Perra – prete italiano